Анастаси́я Со́мова (род. 23 февраля 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российская ,  и . В танцевальном мире более известна как Somique.

Хореограф-постановщик российских кинокартин, среди которых «Хороший Мальчик» — победитель фестиваля Кинотавр 2016,  «Хэппи-энд», «Только серьезные отношения», «Яйцо Фаберже», «Про Любовь. Только Для Взрослых» и др.

Специализируется на направлениях Вог (Vogue), Хип-хоп (hip-hop), Хаус (House) и других направлениях стрит-дэнс.

Биография 
Родилась 23 февраля 1985 года в Зеленограде.

С детства занималась танцами. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Уже в начальных классах ставила танцевальные номера на школьные концерты.

С 2008 года посещала мастер-классы хореографов Европы и США, участвовала в танцевальных баттлах и соревнованиях. В 2010 заняла первое место в баттле по House Dance на Hyper Week Big Battle, который проходит на острове Сицилия (Италия).

В 2009 году окончила факультет журналистики Московского государственного университета (отделение телевидения). Во время учебы в университете начала преподавать в танцевальных студиях.

В 2019 году окончила Театральный институт имени Бориса Щукина, мастерскую В. П. Поглазова и В. П. Николаенко по специальности «актриса театра и кино».

Творчество 
В качестве хореографа и танцовщицы Анастасия Сомова работала с такими брендами, как: Hermès, Porsche, Kenzo, adidas, Puma и BVLGARI.

В 2012 году в составе команды «Стиляги» стала финалисткой телевизионного шоу «Танцуй» на канале «МузТВ».

В 2014 году совместно с медиа-художницей Натальей Алфутовой стала автором пластического перформанса «Poetry Moves», который был представлен в рамках специальной программы Музея Современного Искусства Гараж на Олимпийских играх в Сочи. Примерно в это же время Сомова становится участницей Арт-группы «Медиамёд».

Работа студии — короткометражный фильм  «Please, Listen!» (реж. Наталья Алфутова), в котором Анастасия исполнила главную роль, стал лауреатом Международного фестиваля экспериментального кино и видео BIDEODROMO в городе Жирона (Испания), Международного кинофестиваля FILM MIAMI FEST в Майами (США) в номинации «BEST SHORTS WORLDWIDE», фестиваля видеопоэзии 48e Poetry (Роттердам).

Тем не менее, кинокарьера Анастасии Сомовой началась с фильма «Хороший Мальчик» режиссёра Оксаны Карас, в котором она стала хореографом-постановщиком и сыграла роль учительницы физкультуры.
 

После этого Анастасия поставила хореографию к фильмам «Только Серьезные Отношения», «Хэппи-энд», «Про Любовь. Только Для Взрослых», «Яйцо Фаберже» и др.

В 2019 году снялась в фильме «Битва», посвященном современным танцам, где сыграла роль хореографа, а также была дублером исполнительницы главной женской роли в танцевальных сценах.

Личная жизнь 
Помолвлена с российским кинорежиссёром Евгением Шелякиным.

Фильмография

Постановки

Примечания

Ссылки 
 Страница Анастасии Сомовой на сайте «КиноПоиск»
 Шоурил хореографа Анастасии Сомовой
 Танец из фильма «Хэппи-энд»